Ciudad modelo puede referirse a:
 Colonia industrial o "ciudad obrera"
 Ciudad planificada
 Ciudad jardín
 Charter city
 Model village
 Ciudades modelo de Honduras